Bahnhof Zoo steht für:

 Bahnhof Berlin Zoologischer Garten
 Abkürzend für den Buchtitel Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
 Haltepunkt Düsseldorf Zoo
 Bahnhof Gelsenkirchen Zoo
 Bahnhof Zoo (Halle)
 Bahnhof Wuppertal Zoologischer Garten
 Schwebebahnstation Zoo/Stadion
 Dresdner Parkeisenbahn #Bahnhof Zoo
 U-Bahnhof Zoo in Frankfurt am Main